European Masters 2017 – szósty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2017/2018 rozegrany został w dniach 2-8 października 2017 roku w Lommel (Belgia).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 75 000
 II miejsce: £ 35 000
 Półfinalista: £ 17 500
 Ćwierćfinalista: £ 11 000
 Runda 3: £ 6 000
 Runda 2: £ 4 000
 Runda 1: £ 2 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 1 500

 Pula nagród: £ 366 500

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 145, 141, 110, 102  Mark Allen
 143  Martin Gould
 138, 138, 136, 112, 101  Zhou Yuelong
 134, 129, 100  Neil Robertson
 131, 127, 120, 116, 111, 109  Mark Selby
 131, 109  John Higgins
 130, 119, 116, 113, 107, 102, 101  Stuart Bingham
 129  Aditya Mehta
 127  Jack Lisowski
 121, 116  Ben Woollaston

 115, 110, 107, 107, 106, 101, 100  Judd Trump
 113  Alfred Burden
 109  Jamie Jones
 108  Mei Xiwen
 105, 102, 101, 100  David Gilbert
 105  Martin O’Donnell
 103  Mark Davis
 102, 102, 101  Mark Williams
 102  Thepchaiya Un-Nooh

Kwalifikacje 

Mecze zostały rozegrane w dniach 3-4 sierpnia w Guild Hall, Preston. Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 55 oraz 64 rozegrały swoje mecze w czasie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 140  Eden Szaraw
 130  Jimmy Robertson
 130  Noppon Saengkham
 127  Robert Milkins
 119  Anthony Hamilton
 118  Jack Lisowski
 116  Zhou Yuelong
 112  Ben Woollaston
 111  Martin Gould
 110  Thor Chuan Leong

 107  Michael Georgiou
 106  Neil Robertson
 105  Mark Davis
 105  Andrew Higginson
 103  Ryan Day
 102  Joe Perry
 101  Cao Yupeng
 100  Robert Milkins
 100  Matthew Selt

Linki zewnętrzne 
 European Masters 2017 w serwisie snookerworld.pl

Przypisy

Bibliografia 
 worldsnooker.com

European Masters
2017 w sporcie
2017 w Belgii
Sport w Belgii